Yachiyo (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba 
Yachiyo (Hyogo), een gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo
Yachiyo (Ibaraki), een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki